

Anno 
 1951 – (MCMLI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1951 a.C.

Matematica 
 1951 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1951 Lick – asteroide areosecante.